Masia – tipo di costruzione rurale

Persone
 Gioia Masia – ex calciatrice italiana
 Giuseppe Masia – comico, cabarettista e cantante italiano
 Jaume Masiá – pilota motociclistico spagnolo
 Massenzio Masia – partigiano e politico italiano